Scary Kids Scaring Kids — второй альбом пост-хардкор-группы Scary Kids Scaring Kids, вышедший в 2007 году. Альбом достиг #80 в Billboard 200.

Список композиций 
 «Prelude» — 0:41
 «Degenerates» — 3:42
 «Holding On» — 4:21
 «The Deep End» — 4:12
 «Faces» — 3:25
 «A Pistol To My Temple» — 3:57
 «Star Crossed» — 3:41
 «Derailed» — 1:43
 «Breathe» — 1:19
 «Set Sail» — 3:25
 «Free Again» — 3:49
 «Snake Devil» — 3:30
 «Watch Me Bleed» — 3:56
 «Goes Without Saying» — 4:00
 «Blood Runs Forever» — 3:22
 «The Power Of Resolution» — 2:06

Альбомы хардкор-панка